Wippolder (Delft), polder en wijk in Delft
 Wippolder (Wateringen), polder in Wateringen